

Astronomia 
 A4 – sottoclasse della classificazione stellare

Autostrade e strade 
 A4 – autostrada austriaca Vienna-Budapest 
 A4 – autostrada francese Parigi-Strasburgo
 A4 – autostrada italiana Torino-Trieste
 A4 – strada lituana Vilnius-Druskininkai
 A4 – autostrada lussemburghese Lussemburgo-Esch-sur-Alzette
 A4 – autostrada polacca Jędrzychowice-Korczowa
 A4 – autostrada svizzera dal confine tedesco ad Altdorf
 A4 – autostrada tedesca Aquisgrana-Görlitz
 A4 – strada britannica Londra-Bristol
 A4 – autostrada rumena, tangenziale di Costanza.

Codici 
 A4 – codice vettore IATA di Southern Winds
 A-4 – designazione degli aerei USA per Douglas A-4 Skyhawk

Geologia 
 a4 – descrive, nella cartografia geologica, il deposito eluvio-colluviale.

Musica 
 A4 – accordo musicale di La sospeso secondo la notazione inglese

Altro 
 A4 – altra designazione del missile V2
 A4 – grado di difficoltà per l'arrampicata artificiale
 A4 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili
 A4 –  piccolo peschereccio navale che operava nel Belgio durante la seconda guerra mondiale
Foglio A4 – formato carta più diffuso, standard ISO 216 per la carta (210 × 297 mm)
 Apple A4 – microprocessore utilizzato in alcuni prodotti della Apple, come l'iPad, l'iPhone 4, l'iPod touch di 4ª generazione e l'Apple TV di 2ª generazione.
 Audi A4 – modello di autovettura prodotta da Audi

Pagine correlate 
 Autostrada A4